Le nom Kinston peut désigner :
Kinston (Alabama)
Kinston (Caroline du Nord)

Voir aussi